Трнава је насеље у Србији у општини Чачак у Моравичком округу. Према попису из 2002. било је 2913 становника.

Овде се налазе Манастир Трнава и ОШ „Свети Ђакон Авакум” Трнава.
Овде се налазе Запис Протића грм (Трнава), Запис Станића грм (Трнава), Запис Суботића грм (Трнава), Запис Василића вишња (Трнава), Запис Поповића орах (Трнава) и Запис Мутавџића храст (Трнава).

Пре Другог светског рата овде су постојале набављачко-потрошачка, кредитна и малинарска задруга, као и особита задруга за сузбијање парничења и криминалитета. Ту су били и књижница и читаоница и певачко друштво.

Демографија 
У насељу Трнава живи 2132 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 38,1 година (37,2 код мушкараца и 39,0 код жена). У насељу има 867 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,10.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Како се бранила част Србије („Политика”, 6. мај 2018)

Град Чачак
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији